Toyota Center est le nom de deux différentes salles omnisports aux États-Unis.
 Toyota Center (Houston), salle des Rockets de Houston.
 Toyota Center (Kennewick).